Henson je anglické příjmení s těmito nositeli:

 Bill Henson (* 1955), australský fotograf
 Jim Henson (1936–1990), americký loutkoherec a televizní moderátor
 Matthew Henson (1866–1955), americký polárník
 Sammie Henson (* 1971), americký volnostylař
 Taraji P. Henson (* 1970), americká zpěvačka a herečka
 William Samuel Henson (1812–1888), americký vynálezce

Anglická příjmení